Мари-Эв Пеллетье (; родилась 18 мая 1982 года в Квебеке, Канада) — канадская теннисистка.
 Победительница 28 турниров ITF (3 — в одиночном разряде).
 Финалистка парного турнира Orange Bowl-1999.
 Полуфиналистка 1 юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Australian Open-2000).

Общая информация 
Мари-Эв в теннисе с 5 лет. Любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера 
Мари-Эв Пеллетье начала играть в теннис в пятилетнем возрасте. В 1997 году, в возрасте 15 лет, она провела в Мексике свой первый матч в профессиональном теннисном турнире под эгидой Международной федерации тенниса (ITF), где сразу дошла до полуфинала, а на следующий год в своём родном Квебеке — первый матч в турнире WTA.

В 17 лет Пеллетье выиграла в Балтиморе свой первый турнир ITF в парном разряде (с Лорен Калварией). За первую половину 2000 года она трижды доходила до финала в турнирах ITF в одиночном разряде и к своему 18-му дню рождения завоевала в Вирджиния-Бич первый одиночный титул.

В 2002 году Мари-Эв впервые в карьере обыграла соперницу из первой сотни мирового рейтинга: это произошло на турнире в Альбукерке, где она победила Алину Жидкову. С 2002 года она также выступает за сборную Канады в Кубке Федерации, став за девять лет одной из самых опытных участниц сборной после более чем 30 проведённых игр.

В 2005 году в Ваиколоа (Гавайи) Пеллетье выиграла свой второй турнир ITF в одиночном разряде, а с 2006 года начала активно выигрывать в парах; свой второй парный титул она также завоевала в Ваиколоа, а всего за год довела счёт побед уже до пяти.

Наиболее успешными в карьере Пеллетье стали 2009 и первая половина 2010 года, когда она дважды успешно прошла с Жюли Куэн первый круг в турнирах Большого шлема, доходила до полуфинала в турнирах WTA в Оэйраше, Хертогенбосе, Боготе, Монтеррее и Чарльстоне, а также выиграла два из наиболее престижных турниров ITF с призовым фондом 100 тысяч долларов. К апрелю 2010 года она поднялась в парном разряде до высшей в карьере 54-й позиции в рейтинге. После расставания с Куэн Пеллетье вернулась к выступлениям в менее престижных турнирах ITF, где в последнее время играет с соотечественницей Шэрон Фичмен. Вместе они помогли сборной Канады в 2010 году выйти во Вторую мировую группу Кубка Федерации.

В целом Пеллетье заметно более удачно выступает в парном разряде, нежели в одиночном. Это можно видеть и на её результатах в индивидуальных турнирах, где она выиграла почти 20 турниров ITF в парах и только два в одиночном разряде, и на статистике выступлений за сборную, где в паре она выиграла втрое больше встреч, чем проиграла, а в одиночном разряде соотношение равное.

В январе 2013 года, в очередной раз не сумев преодолеть квалификацию турнира Большого шлема, Мари-Эв объявила о завершении профессиональной игровой карьеры.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (9)

Победы (3)

Поражения (6)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров ITF в парном разряде (51)

Победы (25)

Поражения (26)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Канады